Quellgraben ist ein Gewässername:

generisch:
  Bezeichnung für den Ablauf einer Quelle

speziell:
 Alberweiler Quellgraben, linker Zufluss des Mühlbachs oder Assmannshardter Mühlbachs (zur Riß) vor Alberweiler, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Quellgraben zum Bruckbach, rechter Zufluss des Bruckbachs (zum Aischbach, zur Schwarzwälder Kinzig) bei Birkhof, Ortsteil Vierundzwanzig Höfe, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Quellgraben (Hürbeler Bach), rechter Zufluss des Hürbeler Bachs (zur Fränkischen Rezat) bei Hürbel am Rangen, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Quellgraben (Krettenbach), linker Auengraben zum Krettenbach (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Quellgraben (Lauchert), linker Zufluss der Lauchert bei Jungnau, Stadt Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Quellgraben (Lipbach), linker Zufluss des Lipbachs vor Lipbach, Ortsteil Kluftern, Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Quellgraben (Schwarze Elster), Gewässer im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster im Ortsteil Bröthen/Michalken, Stadt Hoyerswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Quellgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Fränkischen Rezat) gegenüber Obersulzbach, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Quellgraben (Tarpenbek), rechter Zufluss der Tarpenbek an der Grenze zwischen Hamburg-Niendorf und Hamburg-Fuhlsbüttel nahe dem Hamburger Flughafen
 Quellgraben (Wannenbach), rechter Zufluss des Wannenbachs (zur Altmühl) nach Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Quellbach